Santavittoriesi – abitanti di Santa Vittoria (Osilo)
Santavittoriesi – abitanti di Santa Vittoria d'Alba
Santavittoriesi – abitanti di Santa Vittoria in Matenano